Ка или каик — название первой буквы тибетского алфавита, обозначает глухой велярный взрывной согласный. В структуре слова каик может быть только слогообразующей буквой, может иметь приписные, надписные и подписные буквы, и образовывать таким образом 21 инициаль, представленные ниже в словарном порядке. В букваре ассоциируется со словом «яблоко».

В тексте буква может быть использована для обозначения числа «1». С огласовками «кагигуки» — 31, «кажабкьюку» — 61, «кадренбукэ» — 91, «канароко» — 121. При передаче китайских слов используется как синоглиф китайской инициали g- (чжуинь ).

Ка также является первой буквой алфавита дзонг-кэ.

В языке тибетских мусульман Балтистана для специфичного местного звука [q] используется зеркальный омоглиф буквы «ка» 

Раздел буквы ка в словаре занимает около 7 процентов.

Инициали в словаре располагаются в следующем порядке:

Буква «ка» шрифтом соёмбо: 

Буква «ка» шрифтом ранджана:

См. также 
 Тибетско-русская практическая транскрипция
 Тибетско-русский словарь Рерих Ю. Н. (Буква Ка, 1 том, стр.23-227)

Тибетский алфавит